AIV peut faire référence à :
 .
  Autonomous Intelligent Vehicle, une technologie proche du véhicule à guidage automatique.
 Adaptation intelligente de la vitesse, un système d'aide à la conduite automobile qui évite au véhicule de dépasser une vitesse limitée.